Champigny (Marne), a França
 Champigny (Yonne), a França
 Champigny-en-Beauce, al departament Loir-et-Cher (França)
 Champigny-la-Futelaye, al departament d'Eure 
 Champigny-le-Sec, al departament de Vienne 
 Champigny-lès-Langres, departament de Haute-Marne 
 Champigny-sous-Varennes, departament de Haute-Marne 
 Champigny-sur-Aube, departament de Aube 
 Champigny-sur-Marne, departament de Val-de-Marne 
 Champigny-sur-Veude, departament de Indre-et-Loire 
 Champigny (Quebec) 
 Cantó de Champigny-sur-Marne-Centre, cantó francès al districte de Nogent-sur-Marne (departament de Val-de-Marne)
 Cantó de Champigny-sur-Marne-Est, cantó francès al districte de Nogent-sur-Marne (departament de Val-de-Marne) 
 Cantó de Champigny-sur-Marne-Oest, cantó francès al districte de Nogent-sur-Marne (departament de Val-de-Marne)
 Morigny-Champigny, municipi francès al departament de l'Essonne (regió d'Illa de França)
 Souzay-Champigny, municipi francès al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira)